Nélio può riferirsi a:
 Nélio da Silva Melo – ex calciatore brasiliano (1971)
 Nélio dos Santos Pereira – ex calciatore brasiliano (1943)